
Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue de l'Orphelinat :

Rue de l'Orphelinat à Bruxelles

Avenue de l'Orphelinat à Québec

Rue de l'Orphelinat à Lille
 Rue de l'Orphelinat à Meudon, aujourd'hui la rue du Père-Brottier

Voir aussi 
 

Orphelinat Rue